

Architettura 
 Palazzo Porcinari – palazzo storico dell'Aquila, anche noto come Palazzo Ciavoli Cortelli

Persone 
 Giulio Cesare Gotti Porcinari  – generale italiano nella seconda guerra mondiale
 Niccolò Porcinari – politico italiano, conte palatino dal 1440

Altro 
 Porcinari – famiglia nobile italiana